Jan z Radzanowa Ciemniewski – sędzia ziemski różański, podstoli różański, cześnik różański, skarbnik różański
 Jan Chryzostom Ciemniewski (1908–1978) – polski malarz